Wanckel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wanckel (1855–1925), deutscher Architekt
 Hermann Wanckel (1895–1953), deutscher Arzt und Nationalsozialist
 Johannes Wanckel (1553–1616), deutscher Historiker
 Katharina Scholz-Wanckel (1916–2009), deutsche Malerin
 Matthias Wanckel (1511–1571), deutscher evangelischer Theologe
 Otto Wanckel (1820–1912), Architekt

Siehe auch:
 Wankel